Arpi (Italija), drevni grad u Apuliji, Italija
 Arpi (jezero), jezero u Armeniji
 Arpi (Vajots Dzor, Armenija), grad u pokrajini Vajots Dzor u Armeniji